Grab des Daniel bezeichnet: 

Grab des Daniel, Susa, Iran
Chodscha-Doniyor-Mausoleum, Samarkand, Usbekistan
 Mausoleum des Daniel (Tarsus), Tarsus, Türkei

sowie weitere Stätten.